XVI Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn odbyły się w Japonii w dniach 17 listopada – 3 grudnia 2006. Uczestniczyły w nich 24 drużyny. W turnieju wzięła udział reprezentacja Serbii i Czarnogóry, pomimo że państwo to rozpadło się w czerwcu 2006 r.

W wielkim finale spotkali się Brazylijczycy i Polacy. Podopieczni Bernardo Rezende wygrali 3:0. Była to jedyna porażka biało-czerwonych, prowadzonych przez argentyńskiego trenera Raúla Lozano, w tych mistrzostwach, którzy w trakcie całego turnieju stracili jedynie 6 setów. Brązowy medal wywalczyli Bułgarzy po zwycięstwie w meczu o 3. miejsce z Serbią i Czarnogórą 3:1.

Był to dopiero trzeci finał mistrzostw świata w historii polskich gier zespołowych. W 1974 w finale zagrali siatkarze zdobywając złoto, a w 2003 hokeiści na trawie w mistrzostwach świata na hali zdobywając srebro.

MVP turnieju wybrano Brazylijczyka Gibę. Wśród trzech nominowanych zawodników znaleźli się Mariusz Wlazły z Polski i Matej Kazijski z Bułgarii. Nagrodę indywidualną dla najlepszego rozgrywającego otrzymał Paweł Zagumny.

Polska reprezentacja dedykowała swoje osiągnięcie tragicznie zmarłemu polskiemu siatkarzowi Arkadiuszowi Gołasiowi. Drużyna dała temu wyraz na ceremonii wręczenia medali występując w koszulkach z numerem 16 z napisem „Gołaś”. W takiej koszulce występował on zwykle na parkiecie.

Eliminacje i uczestnicy

Składy finalistów

Pierwsza runda 
 Wszystkie czasy są podane w czasie japońskim (UTC+9:00).

Grupa A 
 Saitama

Wyniki

Tabela

|}

Grupa B 
 Fukuoka

Wyniki

Tabela

|}

Grupa C 
 Nagano

Wyniki

Tabela

|}

Grupa D 
 Sendai

Wyniki

Tabela

|}

Druga runda 
 Wszystkie czasy są podane w czasie japońskim (UTC+9:00).

Grupa E 
 Sendai

Wyniki

Tabela

|}

Grupa F 
 Hiroszima

Wyniki

Tabela

|}

Runda finałowa 
 Tokio

 Wszystkie czasy są podane w czasie japońskim (UTC+9:00).

Mecze o miejsca 9-12. 

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8. 

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy